Омар Маскарель Гонсалес (; ) — испанский футболист, полузащитник клуба «Эльче».

Клубная карьера 
Омар начинал карьеру в футбольных школах Канарских островов. В сезоне 2010/11 он присоединился к системе мадридского «Реала». За «Кастилью» он дебютировал 21 августа 2011 года в матче против клуба «Спортинг Хихон Б». Первую половину сезона 2012/13 Омар провёл в третьей команде клуба, однако затем был возвращён в «Кастилью». За «Реал Мадрид» он дебютировал 1 июня 2013 года в матче против «Осасуны».

Летом 2018 года Маскарель стал футболистом «Шальке 04». 23 августа 2021 года клуб расторг с ним контракт, который истекал в 2022 году. В качестве свободного агента Маскарель вернулся в Испанию, подписав однолетний контракт с «Эльче».

Карьера в сборной 
Омар провёл один матч за юношескую сборную Испании (до 18), вызывался в молодёжную сборную на международный турнир в Алькудии. Так как его отец — гражданин Экваториальной Гвинеи, то Омар имеет право выступать за сборную этой страны. В мае 2012 года Маскарель был вызван главным тренером сборной Жилсоном Пауло для подготовки к матчам против Туниса и Сьерра-Леоне, приехал в Малабо, тренировался с командой, но за сборную не сыграл.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Дерби Каунти»
 Профиль на официальном сайте «Реала»

Футболисты Испании
Футболисты Экваториальной Гвинеи
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Эльче»